Это список аэропортов в Того, отсортированных по местоположению.

Того, официально Тоголезская Республика, является страной в Западной Африке, граничащей с Ганой на западе, Бенином на востоке, Буркина-Фасо на севере и с Гвинейским заливом на юге. Столицей является город Ломе. Страна разделена на пять областей.

Аэропорты 
Название аэропортов, выделенных жирным шрифтом, указывает на наличие коммерческих рейсов.

См. также 
 Транспорт в Того

Ссылки 
 
  — includes IATA codes
 Great Circle Mapper: Airports in Togo — IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Airports in Togo — ICAO codes

 
Того